

Cinema 
 Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert Tour – film-concerto del 2008 con Hannah Montana e Miley Cyrus

Musica 
 Best of Both Worlds – traccia dell'album 5150 dei Van Halen del 1986
 The Best of Both Worlds – album dei Marillion del 1997
 The Best of Both Worlds – album dei Van Halen del 2004
 Best of Both Worlds: A Tribute to Van Halen – album del 2003 di artisti vari
 The Best of Both Worlds – album di R. Kelly e Jay-Z del 2002
 Best of Both Worlds Tour – tour di Hannah Montana/Miley Cyrus del 2007
 The Best of Both Worlds – singolo di Hannah Montana/Miley Cyrus del 2006, dalla colonna sonora di Hannah Montana
 Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert – album di Hannah Montana/Miley Cyrus del 2008
 Best of Both Worlds – DVD live dei Midnight Oil del 2004.

Televisione 
 Best of Both Worlds – serie televisiva del 2001
 L'attacco dei Borg (The Best of Both Worlds) – episodio di Star Trek: The Next Generation diviso in due parti, trasmesse nella terza e nella quarta stagione